El nombre de Iglesia de San Cristóbal es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias en honor a algún santo llamado Cristóbal.

Advocación 
 El más común, por su importancia en la Iglesia Católica, es San Cristóbal de Licia, mártir.

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad.

en Alemania 
 Iglesia de San Cristóbal, iglesia en la ciudad de Maguncia (Mainz), Renania-Palatinado.

en Andorra 
 Iglesia de San Cristóbal, iglesia en la localidad de Anyós, La Massana.

en España 
 Iglesia de San Cristóbal, iglesia en la localidad de Abenozas, Huesca;
 Iglesia de San Cristóbal, iglesia en la localidad de Boadilla del Monte, Madrid;
 Iglesia de San Cristóbal, iglesia en la localidad de Cabrils, Barcelona;
 Iglesia de San Cristóbal, iglesia en la localidad de Castilblanco, Badajoz;
 Iglesia de San Cristóbal, iglesia en la localidad de Cunit, Barcelona;
 Iglesia de San Cristóbal, iglesia en la ciudad de Granada;
 Iglesia de San Cristóbal, iglesia en la localidad de Lorca, Murcia;
 Iglesia de San Cristóbal, iglesia en la ciudad de Madrid;
 Iglesia de San Cristóbal, iglesia en la localidad de Puimanyons, Lérida;
 Iglesia de San Cristóbal, iglesia en la localidad de Ribesalbes, Castellón;
 Iglesia de San Cristóbal, iglesia en la ciudad de Salamanca;
 Iglesia de San Cristóbal, iglesia en la localidad de Tavertet, Barcelona.

en Italia 
 Iglesia de San Cristóbal (Chiesa di San Cristoforo a Monna), iglesia en la ciudad de Caprese Michelangelo, Toscana;
 Iglesia de San Cristóbal (Chiesa di San Cristoforo) , iglesia en la ciudad de Cortona, Toscana;
 Iglesia de San Cristóbal (Chiesa di San Cristoforo degli Adimari), iglesia en la ciudad de Florencia, Toscana;
 Iglesia de San Cristóbal (Chiesa di San Cristoforo), iglesia en la ciudad de Greve in Chianti, Toscana;
 Iglesia de San Cristóbal (Chiesa di San Cristoforo sul Naviglio), iglesia en la ciudad de Milán, Lombardía;
 Iglesia de San Cristóbal (Chiesa di San Cristoforo), iglesia en la ciudad de Siena, Toscana;
 Iglesia de San Cristóbal (Chiesa di San Cristoforo), iglesia en la ciudad de Vercelli, Piamonte.

en México 
 Iglesia de San Cristóbal, iglesia en el municipio de Ecatepec;
 Iglesia de San Cristóbal, en la ciudad de Puebla de Zaragoza.

en Perú 
 Iglesia de San Cristóbal, en la ciudad del Cusco.